

Codici 
 PUE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puerto Obaldía (Panama)

Sigle 
 PUE – Power usage effectiveness parametro dell'efficienza dei Data Center definito dal consorzio The Green Grid
Piano urbanistico esecutivo